Чемпионат Нидерландов по международным шашкам среди мужчин 1982 года () прошёл в 11 городах с 6 по 17 апреля.

Призёры:

 — Роб Клерк— 18 очков

 — Яннес Ван дер Вал— 16 очков

 — Рюд Палмер — 13

Ход турнира 
Вновь за звание чемпиона боролись Яннес ван дер Вал и Роб Клерк, победители чемпионатов Нидерландов 1980 и 1981 годов соответственно, но в отсутствии Харма Вирсмы, бронзового призера NK последних двух лет.

Результаты

Ссылки 
 Турнирная таблица с фотографиями на сайте KNDB

1982 год в шашках
Апрель 1982 года
Спорт в Нидерландах в 1982 году